Masquerade е десетият студиен албум на германската хевиметъл банда Running wild, с над 200 000 продадени копия в целия свят.

Списък на песните 
 March Of The Final Battle (The End Of All Evil) – 2:00
 The Rivalry – 5:34
 Kiss Of Death – 3:36
 Firebreather – 4:04
 Return Of The Dragon – 6:48
 Resurrection – 4:45
 Ballad Of William Kidd – 8:43
 Agents Of Black – 3:56
 Fire & Thunder – 7:33
 The Poison – 4:39
 Adventure Galley – 4:19
 Man On The Moon – 4:48
 War & Peace – 7:44

Членове 
 Rock'n'Rolf – вокал, китари
 Thilo Herrmann – китари
 Thomas Smuszynski – бас
 Jörg Michael – барабани

Музикални албуми от 1998 година
Метъл албуми